Les Masters de snooker 2019 sont un tournoi de snooker non-classé comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du 13 au  à l'Alexandra Palace de Londres, en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société anglaise Dafabet. 

L'événement compte un total de 16 participants invités, qui sont les mieux classés au classement mondial de snooker. Le vainqueur remporte une dotation de .

Faits marquants 
Le tenant du titre est Mark Allen qui avait battu Kyren Wilson en finale l'an passé. Cette année, Judd Trump remporte son premier Masters en dominant son compatriote Ronnie O'Sullivan en finale sur le score de 10-4. C'est le second tournoi de la triple Couronne remporté par Trump, huit ans après avoir remporté le championnat du Royaume-Uni. Le meilleur break est signé par Luca Brecel : il s'agit d'une série de 140 points.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste :  
  tour : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 
 140  Luca Brecel
 136  Mark Allen
 134, 119, 114, 111, 109  Ronnie O'Sullivan
 133, 125, 115, 110  Mark Selby
 128, 111  Ryan Day
 128, 101  Judd Trump
 127, 127, 102  Neil Robertson
 125, 123, 122, 107, 105  Ding Junhui
 124  Barry Hawkins

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Masters 2018
 Masters

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Lien externe 
 Dafabet Masters

Masters de snooker
Sport à Londres en 2019
Snooker en Angleterre en 2019